Gray County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Gray County (Kansas)
Gray County (Texas)
Grayson County (Kentucky)
Grayson County (Texas)
Grayson County (Virginia)